Ben-Hadad peut faire référence à :
 Ben-Hadad , roi d'Aram-Damas au   ;
 Ben-Hadad II, fils du précédent, roi d'Aram-Damas au   ;
 Ben-Hadad III, fils et successeur d'Hazaël, roi d'Aram-Damas au